La Masters Cup 2000 est la  des Masters de tennis masculin, qui réunit les huit meilleurs joueurs disponibles en fin de saison ATP en simple. Les huit meilleures équipes de double sont également réunies pour la .

Faits marquants 
(A venir)

Simple

Participants 

Remplaçant  Thomas Enqvist , n'a pas joué.

Phase de groupes

Groupe rouge 
 Résultats

 Classement

Groupe vert 
 Résultats

 Classement

Phase finale

Double

Participants

Phase de groupes

Groupe rouge

Groupe or

Phase finale

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis masculin
 Saison 2000 de l'ATP
 Masters de tennis féminin 2000 (tournoi féminin)

Liens externes 
  Site officiel de la Tennis Masters Cup
 
 

 

2000
Événement sportif à Lisbonne
Sport à Bangalore
Tennis masculin en 2000
Sport au Portugal en 2000
2000 en Inde
Tennis en novembre 2000
Sport en décembre 2000